Манда може означати:

Східна Африка 

 Манда — острів у Кенії.
 Манда — аеропорт на острові Манда.
 Манда — геологічне утворення в Танзанії.
  — народ в Танзанії.
  — мова народу Манда, що належить групі банту.
 Манда — діалект мови венда.

Інше 

 Манда — жаргонізм, жіночий статевий орган.
  — село в окрузі Сікайн, М'янма.
 Манда — одна з дравідійських мов, поширена в штаті Орісса, Індія.
 Манда — діалект мови  австралійських аборигенів.
  — персонаж японських фільмів про Кайдзу.

Див. також 
 Монда
 Манта
 Мандала
 Манд
 Мандеїзм, мандєї, Манда-Де-Хайе
 Кафр-Манда
 Манда (ім'я)